Isabel de Navarra (1395-31 de agosto de 1450) fue la hija menor de Carlos III de Navarra y su esposa Leonor de Castilla. Era miembro de la Casa de Évreux.

Primeros años de vida y Familia 
Poco antes del nacimiento de Isabel, su madre estaba lidiando con problemas en Castilla, involucrando a su hermano Juan I de Aragón. Leonor se vio obligada a regresar a Navarra para el nacimiento de su hija.
Isabel fue la sexta de ocho hijos. Sus dos hermanos menores murieron en la infancia, sobreviviendo Isabel y sus cinco hermanas mayores. Sus hermanas eran: Juana de Navarra (murió antes de heredar el trono), Blanca (sucesora de su padre) y Beatriz, (se casó con Jaime II, conde de La Marche)
Los abuelos maternos de Isabel fueron Enrique II de Castilla y Juana Manuel de Castilla. Sus abuelos paternos fueron Carlos II de Navarra y Juana de Francia, hija de Juan II de Francia y Bona de Bohemia.

Matrimonio 
Isabel fue prometida en primer lugar al infante Juan de Aragón alrededor de 1414. Su madre, la reina Leonor legó su dinero para el matrimonio. John más tarde se convirtió en rey de Aragón, pero rompió su contrato con Isabella, con la esperanza de casarse con Juana II de Nápoles.

Isabel se casó el 10 de mayo de 1419 Juan IV de Armagnac. Este matrimonio fue el segundo matrimonio de Juan, después de la muerte de su primera esposa Blanca de Bretaña, que no tuvo hijos.
Isabel y Juan tuvieron cinco hijos:

María de Armagnac (a. 1420–1473), se casó en 1437 con Juan II de Alençon (a. 1409–1476), Duque de Alençon; bisabuela materna del rey Enrique IV de Francia.
Juan V de Armagnac (a. 1420–1473), Vizconde de Lomagne, entonces conde d'Armagnac, de Fézensac y Rodez. Se casó ilegalmente con su hermana menor Isabella, tuvieron hijos y se casó en segundas nupcias con Juana de Foix, y también con descendencia.
Leonor (a. 1423–1456), casada en 1446 con Louis de Chalon (a. 1389; † 1463), Príncipe de Orange, Señor de Arlay y Arguel, con descendencia.
Carlos I (a. 1425–1497), Vizconde de Fézensaguet, más tarde Conde de Armagnac, de Fézensac y Rodez.
Isabel (a. 1430–1476), Señora de Four-Valleys, casada ilegalmente con su hermano Juan y con descendencia.
Isabel y su marido murieron en 1450; ella murió en agosto y él tres meses más tarde en noviembre, tenía alrededor de cincuenta y cuatro años.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Casa de Évreux
Infantes de Navarra
Mujeres de la Edad Media en España
Mujeres de la Edad Media en Francia